The Outforce — компьютерная игра в жанре стратегия, разработанная компанией O3 Games и выпущенная PAN Interactive для Microsoft Windows в 2000 году.

В России игра была локализована компанией Snowball, а издана — компанией 1С 23 ноября 2000 года под названием Звёздные пилигримы.

Сюжет 

Группа землян покинула родную планету и отправилась на освоение Дальнего Космоса. Но по прихоти судьбы система, которая была облюбована колонистами, оказалась уже заселена двумя агрессивными инопланетными расами — Ползунами и Космоварварами, которые вели опустошительные войны за власть в системе. Зыбкая надежда решить разногласия путём мирных переговоров на заброшенной звездной станции «Каскада» исчезла вместе с самой станцией.

Геймплей 

Игрок в ходе игры развивает свою базу, добывая ресурсы и строя различные модули (здания) и подразделения. Также игрок может строить оборонительные сооружения для повышения обороны своих владений.

Всего в игре существует 3 доступные игровые фракции:
 Земляне
 Космоварвары
 Ползуны

Все корабли в игре можно разделить на 2 вида:
 Гражданские — занимаются строительством модулей и добычей ресурсов.
 Военные корабли — бывают нескольких типов:
 Обычные боевые корабли.
 Разведчики — несут на борту специальный радар среднего действия.
 Помехопостановщики — оборудованы устройством, изолирующим часть пространства от вражеского радара.
 Трейлеры — способны перетаскивать практически любой объект в игре.

Боевые корабли могут быть вооружены двумя различными типами вооружения:
 Энергетическим — лазеры, потоки энергии и пр., мгновенно попадающие в цель
 Ракетно-бомбовым — ракеты и бомбы, двигающиеся медленнее скорости распространения энергии, и цель может избежать попадания, совершив противоракетный манёвр.

Рецензии 

Крупнейший российский портал игр Absolute Games поставил игре 80 %. Обозреватель отметил интересный игровой процесс, а в недостатки отнёс слабый ИИ. Вердикт: «Я рискну сказать, что Outforce — достойное завершение целой галереи игр RTS, более известных как „стенка на стенку“. Думаю, его будущее связано только с сетевым существованием (оценка дана в расчете на мультиплеер). Смею вас уверить, более вкусное, спелое, приятное на ощупь и доброе внутри мы вряд ли увидим на просторах клонирования. Все начиналось на Земле и должно закончиться на небесах. Занавес».

Примечания

Ссылки 
 Игра на сайте российского издателя
 Игра на сайте российского локализатора
 

Стратегии в реальном времени
Игры для Windows
Компьютерные игры 2000 года